Breton je priimek več znanih oseb:

 André Breton (1896—1966), francoski književnik
 Jules Breton (1827—1906), francoski slikar
 Lucien Petit-Breton (1882—1917), argentinsko-francoski kolesar
 Manuel Bretón de los Herreros (1796—1873), španski književnik
 Nicholas Breton (1545—1626), angleški književnik
Thierry Breton, francoski politik, evropski komisar